Le patronyme néerlandais De Vlaminck ou De Vlaeminck désign une personne originaire des Flandres.
Il existe plusieurs équivalents français : , ...

Il peut se décliner avec ou sans l'article « De ».

 Bart Vlaeminck (1984-) , footballeur belge.
 Eric De Vlaeminck (1945 - 2015), coureur cycliste belge.
 Roger De Vlaeminck (1947-), ancien coureur cycliste belge. 
Patronyme flamand